

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Powers – villaggio della Contea di Menominee, Michigan
 Powers – città della Contea di Coos, Oregon

Personaggi immaginari 
 Derek Powers, alias Blight – personaggio della serie televisiva a cartoni animati Batman of the Future
 Julie Powers – personaggio della serie a fumetti canadese Scott Pilgrim Laura Powers – personaggio della sitcom animata statunitense I Simpson Rex Powers – personaggio della serie televisiva Victorious Ruth Powers – personaggio della sitcom animata statunitense I Simpson Persone 
 Aerial Powers – cestista statunitense
 Alison Powers – ex sciatrice alpina e ciclista su strada statunitense
 Ben Powers – giocatore di football americano statunitense 
 Bridget Powers – pornostar statunitense
 Chet Powers – cantautore statunitense
 Dillon Powers – calciatore statunitense
 Doc Powers – giocatore di baseball statunitense
 Ed Powers, pseudonimo di Mark Krinsky – produttore cinematografico, regista e attore pornografico statunitense
 Francis Powers – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Francis Gary Powers – aviatore statunitense
 Harry Powers – serial killer olandese naturalizzato statunitense. 
 Hiram Powers – scultore statunitense
 Hunt Powers, nome d'arte di Jack Betts – attore statunitense
 J. F. Powers – scrittore statunitense
 James Patrick Powers – vescovo cattolico statunitense
 Jeff Powers – pallanuotista statunitense
 Jim Powers – ex wrestler statunitense
 Johnny Powers – ex wrestler e imprenditore canadese
 Keith Powers – attore e modello statunitense
 Kemp Powers – drammaturgo, sceneggiatore e regista statunitense
 Kerns Powers – ingegnere statunitense
 Kevin Powers – scrittore statunitense
 Mala Powers – attrice statunitense
 Pat Powers – produttore cinematografico e regista irlandese naturalizzato statunitense
 Pat Powers – allenatore di pallavolo, ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley statunitense
 Richard Powers – scrittore statunitense 
 Ross Powers – snowboarder statunitense
 Stefanie Powers – attrice e giocatrice di polo statunitense
 Tim Powers – scrittore statunitense 
 Tom Powers – attore statunitense
 Trevor Powers, meglio conosciuto artisticamente come Youth Lagoon – musicista statunitense
 Walter Powers – musicista statunitense
 Wayne Powers – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

 Altro 
 Powers – fumetto di Brian Michael Bendis e Michael Avon Oeming
 Powers – romanzo di Ursula K. Le Guin del 2008
 Powers'' – serie televisiva statunitense del 2015
 Powers – whiskey irlandese
 Powers Motion Picture Company  – casa di produzione

Pagine correlate
 Austin Powers (disambigua)